Тодор Живков: Живков, Тодор (1911—1998) — болгарский политический и партийный деятель, генеральный секретарь ЦК БКП (1954—1989)
 Живков, Тодор (1938—2001) — болгарский фольклорист и этнолог.